Magnus Nilsen, född 1994 i Sarpsborg, Østfold fylke, är en norsk ishockeyspelare som spelar för Sparta Sarpsborg. Nilsen har spelat med Sparta Sarpsborg hela sin karriär med undantag för säsongen 2016/17 då han spelade för Nybro Vikings IF i svenska Hockeyettan. Han har även spelat i U18 och U20-VM med norska juniorlandlaget 2011/12 respektive 2013/14.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1994
Levande personer
Män
Norska idrottare under 2000-talet
Norska ishockeyspelare
Personer från Sarpsborg
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Sparta Warriors